Die Bezeichnung Cheerleader bezieht sich auf:
 die Sportart Cheerleading
 Cheerleader (Lied), Lied des jamaikanischen Sängers Omi aus dem Jahr 2012
 den Cheerleader-Effekt